Choanomphalus amauronius е вид коремоного от семейство Planorbidae.

Източници 

Choanomphalus